Gminy w USA:
 Hendrickson (ang. Hendrickson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Hubbard
 Hendrickson (ang. Hendrickson Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry